Embarrass ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Embarrass (Illinois)
 Embarrass (Minnesota), im St. Louis County
 Embarrass (Wisconsin)

 Embarrass Township (Illinois)
 Embarrass Township (Minnesota)

Fluss:
 Embarrass River (Minnesota)
 Embarrass River (Wolf River), Wisconsin